Monterinaldi – zona della città di Firenze, Italia
 Monterinaldi – frazione del comune di Radda in Chianti, nella provincia di Siena, Italia